Името Аспарухово може да се отнася за:
 Аспарухово, административен район на Варна
 Аспарухово, квартал на Варна
 Аспарухово, село в Област Бургас
 Аспарухово, село в Област Варна
 Аспарухово, село в Област Монтана
 Аспарухово, село в Област Плевен
 Аспарухово, село в Софлу (дем), Беломорска Тракия

Вижте също 
 Хан Аспарухово – село в Община Стара Загора, област Стара Загора
 Хан Аспарух – пояснение